Osoby o tym nazwisku:
 Eustachy (Jewdokimow) – prawosławny biskup
 Jarosław Jewdokimow – rosyjski piosenkarz
 Jefim Jewdokimow – radziecki polityk
 Piotr Jewdokimow – rosyjski i radziecki oficer marynarki, współpracownik fińskiego i niemieckiego wywiadu